Maka – antica satrapia persiana
Maka – raduno del villaggio in uso nell'Africa Nera
Maka o Makaa – gruppo etnico stanziato nel Camerun
Maka Albarn – personaggio di Soul Eater
Finau Maka – rugbista a 15 tongano